Роджер Федерер в п'ятисетовому фіналі переміг Рафаеля Надаля і вп'яте підряд став чемпіоном Вімблдону, зрівнявшись за цим показником з Бйорном Боргом.

Сіяні гравці 

  'Роджер Федерер (переможець)
  Рафаель Надаль (фінал)
  Енді Роддік (чвертьфінал)
  Новак Джокович (півфінал, знявся)
  Фернандо Гонсалес (3-тє коло)
  Микола Давиденко (4-те коло)
  Томаш Бердих (чвертьфінал)
  Енді Маррей (знявся через травму зап'ястка)
  Джеймс Блейк (3-тє коло)
  Маркос Багдатіс (чвертьфінал)
  Томмі Робредо (2-ге коло)
  Рішар Гаске (півфінал)
  Томмі Хаас (4-те коло, знявся через травму)
  Михайло Южний (4-те коло)
  Іван Любичич (3-тє коло)
  Ллейтон Г'юїтт (4-те коло) 
  Давид Феррер (2-ге коло)
  Яркко Ніємінен (3-тє коло)
  Йонас Бйоркман (4-те коло)
  Хуан Карлос Ферреро (чвертьфінал)
  Дмитро Турсунов (3-тє коло)
  Гільємо Каньяс (3-тє коло)
  Давід Налбандян (3-тє коло)
  Хуан Ігнасіо Чела (2-ге коло)
  Карлос Мойя (1-ше коло)
  Сафін Марат Михайлович (3-тє коло)
  Філіпп Кольшрайбер (1-ше коло)
  Робін Содерлінг (3-тє коло)
  Агустін Кальєрі (2-ге коло)
  Філіппо Воландрі (1-ше коло)
  Домінік Грбатий (1-ше коло)
  Хуан Монако (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2007 Wimbledon Men's Singles draw 

2007 у тенісі‎
Вімблдонський турнір